Terreno plantado de pinheiros

Brasil
Antônio Carlos de Arruda Botelho – Conde do Pinhal, militar, político e empresário
Balneário Pinhal – município do Rio Grande do Sul
Espírito Santo do Pinhal – município de São Paulo
Pinhal (Rio Grande do Sul) – município do Rio Grande do Sul
Pinhal da Serra – município do Rio Grande do Sul
Pinhal de São Bento – município do Paraná
Pinhal Grande – município do Rio Grande do Sul
Praia do Pinhal – praia do município de Balneário Pinhal
Ribeirão do Pinhal – município do Paraná
Rio do Pinhal Grande – rio de São Paulo
Rio Pinhal – rio do Rio Grande do Sul
Santo Antônio do Pinhal – município de São Paulo
São Carlos do Pinhal – município de São Paulo
Pinhais – município do Paraná

Portugal
Estação Ferroviária de Pinhal Novo – no concelho de  Palmela
Fornos do Pinhal – freguesia do concelho de Valpaços
Pinhal de Frades – localidade da freguesia da Arrentela, concelho do Seixal
Pinhal de Leiria – floresta no concelho da Marinha Grande
Pinhal do Norte – freguesia do concelho de Carrazeda de Ansiães
Pinhal do Vidal – localidade da freguesia de Corroios, concelho do Seixal
Pinhal Interior Norte – sub-região estatística da Região Centro
Pinhal Interior Sul – sub-região estatística da Região Centro
Pinhal Litoral – sub-região estatística da Região Centro
Pinhal Novo – freguesia do concelho de Palmela
Reserva Florestal de Recreio do Pinhal da Paz – parque florestal na Fajã de Cima, concelho de Ponta Delgada
Santa Marta do Pinhal – localidade da freguesia de Corroios, concelho do Seixal
Torre da Estação Ferroviária de Pinhal Novo – edifício classificado da autoria do arquiteto Cottinelli Telmo

Venezuela
San Rafael del Piñal – capital do município de Fernández Feo

Desambiguações de topônimos